Grace Kelly – attrice statunitense e principessa consorte di Monaco
Grace di Monaco – film del 2014